Casa Grande (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Casa Grande (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais